A 2010–2011-es Európa-liga az európai labdarúgó-klubcsapatok második legrangosabb tornájának 2. kiírása volt. A sorozat korábban UEFA-kupa néven volt ismert. A döntőt a dublini Aviva Stadionban játszották. A címvédő az Atlético Madrid csapata volt. A kupát a portugál FC Porto nyerte a szintén portugál SC Braga ellen.

Indulásra jogosult csapatok 
A 2010–2011-es Európa-liga küzdelmeiben 53 UEFA-tagország 162 csapata vett részt. Az egyes országok indulásra jogosult csapatainak számát a nemzeti labdarúgó-bajnokságokra vonatkoztatott UEFA-együttható alapján határozzák meg. A 2009–2010-es Európa-liga győztesének a csoportkörben biztosítottak helyet.

Az indulásra jogosult csapatok számát a nemzeti labdarúgó-bajnokságokra vonatkoztatott UEFA-együttható képezte rangsor határozza meg:
 az 1–6. helyen rangsoroltak 3 csapatot,
 a 7–9. helyen rangsoroltak 4 csapatot,
 a 10–51. helyen rangsoroltak egyaránt 3 csapatot indíthatnak (kivéve Liechtenstein),
 míg az 52–53. helyen rangsoroltak 2 csapatot indíthatnak.

Az UEFA-sportszerűségi ranglista első három helyezett nemzete a 2010–11-es kiírásban is egy-egy csapatot indíthat.

Besorolás

Első selejtezőkör 
Indulásra jogosult csapatok száma: 52.

 a 33–53. helyen rangsorolt bajnokságok ezüstérmesei, kivéve Liechtenstein (20 csapat);
 a 22–51. helyen rangsorolt bajnokságok bronzérmesei, kivéve Liechtenstein (29 csapat);
 a UEFA-sportszerűségi ranglista első három helyezett nemzetének egy-egy csapata (3 csapat);

Második selejtezőkör 
Indulásra jogosult csapatok száma: 80.

 az 1. selejtezőkör 26 továbbjutója (26 csapat);
 a 29–53. helyen rangsorolt nemzetek kupagyőztesei (25 csapat);
 a 19-32. helyen rangsorolt bajnokságok ezüstérmesei (14 csapat);
 a 16–21. helyen rangsorolt bajnokságok bronzérmesei (6 csapat);
 a 10–15. helyen rangsorolt bajnokságok 4. helyezett csapatai (6 csapat);
 a 7–9. helyen rangsorolt bajnokságok 5. helyezett csapatai (3 csapat);

Harmadik selejtezőkör 
Indulásra jogosult csapatok száma: 70.

 a 2. selejtezőkör 40 továbbjutója (40 csapat);
 a 16–28. helyen rangsorolt nemzetek kupagyőztesei (13 csapat);
 a 16–18. helyen rangsorolt bajnokságok ezüstérmesei (3 csapat);
 a 10–15. helyen rangsorolt bajnokságok bronzérmesei (6 csapat);
 a 7–9. helyen rangsorolt bajnokságok 4. helyezett csapatai (3 csapat);
 a 4–6. helyen rangsorolt bajnokságok 5. helyezett csapatai (3 csapat) (Franciaország a ligakupa-győztest nevezi);
 az 1. és a 3. helyen rangsorolt bajnokságok 6. helyezett csapatai (2 csapat) (Az Atlético Madrid nyerte a 2009–2010-es Európa-ligát, ezért a 2. helyen rangsorolt spanyol bajnoki 6. helyezettet a rájátszásba emelték fel.);

 Rájátszás a csoportkörbe kerülésért 
Indulásra jogosult csapatok száma: 76.

 a 3. selejtezőkör 35 továbbjutója (35 csapat);
 az 1–15. helyen rangsoroltak kupagyőztesei (17 csapat);
 a 7–9. helyen rangsoroltak bronzérmesei (3 csapat);
 a 4–6. helyen rangsoroltak 4. helyezett csapatai (3 csapat);
 az 1–3. helyen rangsoroltak 5. helyezett csapatai (3 csapat);
 a 2010–2011-es Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében búcsúzó 15 csapat;

 Csoportkör 
Indulásra jogosult csapatok száma: 48.

  a 2009–2010-es Európa-liga győztese
 a rájátszás 37 továbbjutója (37 csapat);
 a 2010–2011-es Bajnokok Ligája rájátszásában búcsúzó 10 csapat;

 Egyenes kieséses szakasz 
Indulásra jogosult csapatok száma: 32.

 a csoportkör 12 csoportjának győztese (12 csapat);
 a csoportkör 12 csoportjának második helyezettje (12 csapat);
 a 2010–2011-es Bajnokok Ligája csoportkörében búcsúzó 8 csapat;

 Résztvevők 
Az alábbi táblázatban olvasható, hogy a csapatok melyik körben kapcsolódnak be a küzdelmekbe.

 Használt rövidítések
 CV: címvédő
 BL csoportkör: 2010–11-es Bajnokok Ligája csoportkörében búcsúzó csapat
 BL-rájátszás: 2010–11-es Bajnokok Ligája rájátszásában búcsúzó csapat
 BL-3. selejtezőkör: 2010–11-es Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében búcsúzó csapat
 k.gy.: kupagyőztes jogán indul;
 k.d.: kupadöntős jogán indul;
 r.: bajnoki rájátszás
 r.gy.: a bajnoki rájátszás győztese
 s.r.: az UEFA-sportszerűségi ranglista alapján indul;

Zárójelben a csapat bajnokságban elért helyezése olvasható.
Megjegyzések
1A bajnoki ezüstérmes és kupadöntős FK Vėtra nem kapott nemzetközi licencet, helyét a bajnoki bronzérmes vette át, így az 5. helyezett Tauras Tauragė az 1. selejtezőkörben indulhat.
²Mivel a bajnoki bronzérmes Cork City nem kapott nemzetközi licencet (emiatt később a klub megszűnt), a 4. helyezett Derry Cityt pedig kizárták, a fenntartott helyet az ír élvonal 5. helyezettje vette át.
³A kazak bajnoki ezüstérmes Lokomotiv Asztana nem kapott nemzetközi licencet, helyét a bajnoki bronzérmes vette át, így a 4. helyezettje Tobil Kosztanaj az 1. selejtezőkörben indulhat.

 Fordulók és időpontok 

 Selejtezők 
 1. selejtezőkör 
Az alábbi 52 csapat verseng a 2. selejtezőkörbe jutásért. A kiemelést a csapatok aktuális UEFA-együtthatója alapján végzik.

 Kiemelt csapatok
  Anórthoszi (13,099)
  Randers FC (6,470)
  Kalmar FF (5,838)
  Bné Jehuda (5,275)
  FC Nitra (3,166)
  Rabotnicski (3,066)
  MYPA (2,899)
  Gefle (2,838)
  Zrinjski Mostar (2,749)
  Qarabağ (2,599)
  Ruch Chorzów (2,508)
  HNK Šibenik (2,466)
  Dnyapro Mahiljov (2,308)
  Tarpeda Zsodzina (2,308)
  NK Široki Brijeg (2,249)
  Dinamo Tbiliszi (2,149)
  Skonto (2,149)
  KR (2,083)
  Dacia Chişinău (1,958)
  Dundalk (1,908)
  TPS (1,899)
  KF Tirana (1,799)
  Tauras Tauragė (1,683)
  SZK Zesztaponi (1,649)
  Olimpia Bălţi (1,458)
  Mogren (1,425)

 Nem kiemelt csapatok
  Tobil Kosztanaj (1,399)
  Olimpija Ljubljana (1,391)
  Flora (1,374)
  EB/Streymur (1,366)
  Zalaegerszegi TE (1,350)
  Győri ETO (1,350)
  Glentoran (1,324)
  F91 Dudelange (1,249)
  Narva Trans (1,124)
  Xəzər Lənkəran (1,099)
  Fylkir (1,083)
  Metalurg Szkopje (1,066)
  Sahter Karagandi (0,899)
  Bananc (0,849)
  KF Laçi (0,799)
  Llanelli AFC (0,766)
  Sliema Wanderers (0,683)
  NSÍ Runavík (0,616)
  Ulisz (0,599)
  Port Talbot Town (0,516)
  Zeta (0,425)
  Portadown FC (0,324)
  CS Grevenmacher (0,499)
  UE Santa Coloma (0,200)
  Lusitanos (0,200)
  SC Faetano (0,150)

Zárójelben az aktuális UEFA-együttható olvasható.

 Párosítások 

|}

 1. A pályaválasztói jogot az eredeti sorsoláshoz képest a csapatok kérésére felcserélték.

 2. selejtezőkör 
Ebben a körben 54 csapat csatlakozik az előző selejtezőkör 26 továbbjutójához.

  Olimbiakósz (54,979)
  Beşiktaş JK (33,890)
  Dinamo Bucureşti (28,898)
  Levszki Szofija (25,400)
  Austria Wien (16,915)
  Anórthoszi (13,099)
  Brøndby IF (12,970)
  Rapid Wien (11,915)
  APÓEL (11,599)
  Wisła Kraków (8,508)
  Karpati Lviv (7,910)
  Marítimo (7,659)
  Baník Ostrava (7,395)
  IF Elfsborg (7,338)
  FC Utrecht (7,309)
  Randers FC (6,470)
  Motherwell FC (6,158)
  Kalmar FF (5,838)
  Lausanne-Sport (5,675)
  Cercle Brugge (5,580)
  Bné Jehuda (5,275)
  Stabæk (4,980)
  FK Ventspils (4,649)
  Molde FK (4,480)
  Makkabi Tel-Aviv (3,775)
  Dukla Banská Bystrica (3,166)
  Rabotnicski (3,066)
  Honka (2,899)
  MYPA (2,899)
  NK Maribor (2,891)
  Gefle (2,838)
  Dinama Minszk (2,808)
  OFK Beograd (2,800)
  Spartak Zlatibor voda (2,800)
  HŠK Zrinjski Mostar (2,749)
  Bakı FK (2,599)
  Qarabağ(2,599)
  Ruch Chorzów (2,508)
  Cibalia Vinkovci (2,466)
  HNK Šibenik (2,466)

  Dnyapro Mahiljov (2,308)
  Tarpeda Zsodzina (2,308)
  NK Široki Brijeg (2,249)
  Sūduva Marijampolė (2,183)
  WIT Georgia (2,149)
  Dinamo Tbiliszi (2,149)
  KR (2,083)
  Iskra-Stal Rîbniţa (1,958)
  Dacia Chişinău (1,958)
  Sporting Fingal (1,908)
  Shamrock Rovers (1,908)
  Dundalk (1,908)
  FC Vaduz (1,900)
  TPS (1,899)
  Gorica (1,891)
  KF Tirana (1,799)
  Borac Banja Luka (1,749)
  FK Šiauliai (1,683)
  Tauras Tauragė (1,683)
  SZK Zesztaponi (1,649)
  FK Jelgava (1,649)
  Olimpia Bălţi (1,458)
  Mogren (1,425)
  Győri ETO (1,350)
  Videoton (1,350)
  Sant Julià (1,200)
  Breiðablik (1,083)
  Teteksz (1,066)
  Bangor City (1,016)
  Atirau FK (0,899)
  Sillamäe Kalev (0,874)
  Mika (0,849)
  Besa Kavajë (0,799)
  Differdange 03 (0,749)
  Valletta FC (0,683)
  Budućnost Podgorica (0,675)
  Víkingur (0,366)
  Cliftonville (0,324)
  Portadown (0,324)
  Tre Penne (0,150)

Zárójelben az aktuális UEFA-együttható olvasható.

 Párosítások 

|}

 2. A pályaválasztói jogot az eredeti sorsoláshoz képest a csapatok kérésére felcserélték.

 3. Az Atirau FK–Győri ETO-mérkőzés pályán elért 0–2-es eredményét a hazai csapatban jogosulatlanul szerepeltetett játékos miatt törölték, és 3–0-s arányban a Győri ETO-nak ítélték.

 4. A Bakı FK–Budućnost Podgorica-mérkőzés pályán elért 2–1-es eredményét a hazai csapatban jogosulatlanul szerepeltetett játékos miatt törölték, és 3–0-s arányban a Budućnost Podgoricának ítélték.

 5. A mérkőzés a 81. percben heves esőzés miatt, 1–0-s MYPA vezetésnél félbeszakadt. A mérkőzést egy nappal később újrajátszották.

 3. selejtezőkör 
30 csapat ebben a körben csatlakozik az előző selejtezőkör 40 továbbjutójához.

  Liverpool (115,371)
  Juventus (59,867)
  Sporting (57,659)
  VfB Stuttgart (52,841)
  AZ (48,309)
  Galatasaray (43,890)
  Makkabi Haifa (19,775)
  CSZKA Szofija (15,400)
  Odense BK (14,970)
  Dnyipro Dnyipropetrovszk (14,910)
  Crvena zvezda (13,300)
  Árisz (12,979)
  FC Timişoara (11,898)
  Montpellier Hérault (10,748)
  Szibir (8,758)

  KRC Genk (8,080)
  Sturm Graz (6,915)
  Hibernian (6,158)
  FC Luzern (5,675)
  Nordsjælland (5,470)
  Slovan Bratislava (4,666)
  Beroe Sztara Zagora (4,400)
  Viktoria Plzeň (4,395)
  Baumit Jablonec (4,395)
  IFK Göteborg (3,838)
  Apóllon Lemeszú (3,599)
  Aalesunds FK (3,480)
  Hajduk Split (3,466)
  Inter Turku (2,899)
  Jagiellonia Białystok (2,508)

Zárójelben az aktuális UEFA-együttható olvasható.

 Párosítások 

|}

 6. A pályaválasztói jogot az eredeti sorsoláshoz képest a csapatok kérésére felcserélték.

 Rájátszás 
24 csapat ebben a körben csatlakozik az előző selejtezőkör 35 továbbjutó, illetve a 2010–2011-es Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében búcsúzó 15 csapatához.

 Kiemelt csapatok
  Liverpool (115,371)
  FC Porto (76,659)
  Villarreal CF (70,951)
  CSZKA Moszkva (66,758)
  PSV Eindhoven (66,309)
  Juventus (59,867)
  Sporting (57,659)
  Fenerbahçe (54,890)
  VfB Stuttgart (52,841)
  AZ (48,309)
  Steaua București (47,898)
  Lille OSC (46,748)
  Galatasaray (43,890)
  Bayer Leverkusen (40,841)
  Paris Saint-Germain (39,748)
  Celtic (38,158)
  Club Brugge (36,580)
  Palermo (35,867)
  Getafe CF (33,951)
  Beşiktaş JK (33,890)
  Manchester City (33,371)
  AÉK (25,979)
  Aston Villa (25,871)
  Lokomotyiv Moszkva (25,758)
  Metaliszt Harkiv (25,410)
  Levszki Szofija (25,400)
  Unirea Urziceni (18,898)
  Austria Wien (16,915)
  Feyenoord (16,309)
  Liteksz Lovecs (15,900)
  CSZKA Szofija (15,400)
  Odense BK (14,970)
  Dnyipro Dnyipropetrovszk (14,910)
  SSC Napoli (14,867)
  Borussia Dortmund (14,841)
  Dinamo Zagreb (14,466)
  BATE (13,308)

 Nem kiemelt csapatok
  Anórthoszi (13,099)
  Árisz (12,979)
  Brøndby IF (12,970)
  Grasshopper (12,675)
  Rapid Wien (11,915)
  FC Timişoara (11,898)
  APÓEL (11,599)
  PAÓK (11,479)
  FC Vaslui (11,398)
  Lech Poznań (11,008)
  Trabzonspor (10,390)
  Szibir (8,758)
  KRC Genk (8,080)
  Karpati Lviv (7,910)
  Tavrija Szimferopol (7,910)
  Marítimo (7,659)
  IF Elfsborg (7,338)
  FC Utrecht (7,309)
  Sturm Graz (6,915)
  Gent (6,580)
  Motherwell FC (6,158)
  Lausanne-Sport (5,675)
  Debreceni VSC (5,350)
  Dundee United (5,158)
  Slovan Bratislava (4,666)
  Omónia (4,599)
  AIK (3,838)
  Makkabi Tel-Aviv (3,775)
  Hajduk Split (3,466)
  NK Maribor (2,891)
  Dinama Minszk (2,808)
  Qarabağ (2,599)
  HJK (2,399)
  Aktöbe FK (2,399)
  Dnyapro Mahiljov (2,308)
  Győri ETO (1,350)
  The New Saints (0,766)

Zárójelben az aktuális UEFA-együttható olvasható.

 Párosítások 

|}

 7. A pályaválasztói jogot az eredeti sorsoláshoz képest a csapatok kérésére felcserélték.

 Csoportkör 

  Atlético Madrid (Címvédő)
 a rájátszásban győztes 37 csapat
 a 2010–2011-es Bajnokok Ligája rájátszásában búcsúzó 10 csapat

A csoport 12, egyaránt négycsapatos csoportból áll majd.

1. kalap
  Atlético Madrid (63,951)
  Liverpool FC (115,371)
  SevillaBL (108,951)
  FC Porto (76,659)
  Villarreal CF (70,951)
  CSZKA Moszkva(66,758)
  PSV Eindhoven (66,309)
  Zenyit Szankt-PetyerburgBL (61,258)
  Juventus (59,867)
  Sporting (57,659)
  VfB Stuttgart (52,841)
  AZ (48,309)
2. kalap
  Steaua București (47,898)
  Lille OSC (46,748)
  Dinamo KijivBL (42,910)
  AnderlechtBL (42,580)
  Bayer Leverkusen (40,841)
  Paris Saint-Germain (39,748)
  Club Brugge (36,580)
  Palermo (35,867)
  Getafe CF (33,951)
  Beşiktaş JK (33,890)
  Manchester City (33,371)
  SampdoriaBL (30,867)

3. kalap
  Sparta PrahaBL (27,395)
  AÉK (25,979)
  Metaliszt Harkiv (25,410)
  Levszki Szofija (25,400)
  RosenborgBL (23,980)
  Red Bull SalzburgBL (19,915)
  CSZKA Szofija (15,400)
  Odense BK (14,970)
  SSC Napoli (14,867)
  Borussia Dortmund (14,841)
  Dinamo Zagreb (14,466)
  BATE (13,308)
4. kalap
  Árisz (12,979)
  Rapid Wien (11,915)
  PAÓK (11,479)
  Lech Poznań (11,008)
  Karpati Lviv (7,910)
  Young BoysBL (7,675)
  FC Utrecht (7,309)
  Gent (6,580)
  Lausanne-Sport (5,675)
  Debreceni VSC (5,350)
  Sheriff TiraspolBL (5,458)
  Hajduk Split (3,466)

BLA 2010–2011-es UEFA-bajnokok ligája rájátszásából kiesett csapat.
Zárójelben az aktuális UEFA-együttható olvasható.
 A csoport 

 B csoport 

 C csoport 

 D csoport 

 E csoport 

 F csoport 

 G csoport 

 H csoport 

 I csoport 

 J csoport 

 K csoport 

 L csoport 

 Egyenes kieséses szakasz 

Az egyenes kieséses szakaszba az Európa-liga csoportkör csoportjainak első két helyezettje, valamint az UEFA-bajnokok ligája csoportkör csoportjainak harmadik helyezettjei jutnak be.
 A legjobb 16 közé jutásért 

A legjobb 16 közé jutásért és a nyolcaddöntők sorsolását 2010. december 17-én tartották.

Továbbjutók az Európa-liga csoportköréből

Továbbjutók az UEFA-bajnokok ligája csoportköréből

Az első mérkőzéseket 2011. február 15-én és 17-én, a visszavágókat február 22-én, 23-án és 24-én játszották.

|}

 Nyolcaddöntők 
Az első mérkőzéseket 2011. március 10-én, a visszavágókat március 17-én játszották.

|}

 Negyeddöntők 
A negyeddöntők és a további mérkőzések sorsolását 2011. március 18-án tartották.
Az első mérkőzéseket 2011. április 7-én, a visszavágókat április 14-én játszották.

|}
 1. A pályaválasztói jogot az eredeti sorsoláshoz képest felcserélték.

 Elődöntők 

|}

 Döntő 

 Góllövőlista  2011 május 18 szerint.''

Lásd még 
 2010–2011-es UEFA-bajnokok ligája
 2011-es UEFA-szuperkupa

Jegyzetek

Források 
 A 2010–11-es Európa-liga szabályzata  (uefa.com) 
 Sorsolás- és mérkőzésnaptár (uefa.com) 
 A 2010–11-es Európa-liga kiemelési rendszere (Bert Kassies)

További információk 

 Hivatalos oldal (uefa.com)